Ater Majok – cestista sudanese
 Majok Majok – cestista sudsudanese naturalizzato australiano
 Martyna Majok – drammaturga polacca naturalizzata statunitense